Tuili peut désigner :
 Tuili, une commune rurale au Burkina Faso
 Saré de Tuili, une commune rurale du Burkina Faso, située près de la précédente
 Tuili, une commune sarde en Italie